

Кейбл — місто, штат Вісконсин
 Кейбл — переписна місцевість, штат Вісконсин